Norra Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Svarttjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Norra Svarttjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Norra Svarttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (59 ha)

Se även
Svarttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn